Alcyon steht für:

 Automobiles Alcyon, französischer Hersteller von Fahrrädern, Motorrädern und Automobilen
 Alkyoneus, ein Gigant der griechischen Mythologie

Siehe auch:
 Alkyone